Köthner ist der Familienname folgender Personen:
 Max Köthner (1870–1933), deutscher Konteradmiral
 Paul Köthner (1870–1932), deutscher Chemiker

Köthner steht für:
 Kötter (auch Köthner), Dorfbewohner, die einen Kotten oder eine Kate besaßen